Бу́рцева — женская форма русской фамилии Бурцев, и топоним.
 Фамилия 
 Бурцева, Елизавета Ивановна (1912—1985) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Бурцева, Клавдия Васильевна (1919—2017) — советский и российский работник здравоохранения.
 Бурцева, Людмила Георгиевна (род. 1954) — поэтесса.
 Бурцева, Светлана Викторовна (род. 1985) — российская самбистка.
 Бурцева, Таисия Николаевна (1924—1997) — украинская оперная певица, педагог и общественный деятель.

Топоним 
 Бурцева — хутор, Золотухинский район, Курская область, Россия.